El municipio de Rice (en inglés: Rice Township) es un municipio ubicado en el condado de Clearwater en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 158 habitantes y una densidad poblacional de 1,69 personas por km².

Geografía 
El municipio de Rice se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.36 km², de la cual 90,64 km² corresponden a tierra firme y (2,92 %) 2,72 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 158 personas residiendo en el municipio de Rice. La densidad de población era de 1,69 hab./km². De los 158 habitantes, el municipio de Rice estaba compuesto por el 75,32 % blancos, el 23,42 % eran amerindios y el 1,27 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,9 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Clearwater (Minnesota)